San Ciprián puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas en España 
 San Ciprián de Vilastose, parroquia del concello de Muxía, provincia de La Coruña.
 San Ciprián de Castrelo, parroquia del concello de San Cristovo de Cea, provincia de Orense.
 San Ciprián de Aldan, parroquia del concello de Cangas, provincia de Pontevedra.
 San Ciprián (Gondomar), lugar de la parroquia de Donas, concello de Gondomar, provincia de Pontevedra.
 San Ciprián de Mouriscados, parroquia del concello de Mondariz, provincia de Pontevedra.
 San Ciprián de Negrelos, parroquia del concello de Rodeiro, provincia de Pontevedra.
 San Ciprián de Chapa, parroquia del concello de Silleda, provincia de Pontevedra.
 San Ciprián (Hermisende), localidad del municipio de Hermisende, provincia de Zamora.
 San Ciprián (San Justo), localidad del municipio de San Justo, provincia de Zamora.
 San Ciprián (Lugo) (San Cibrao), localidad de la parroquia de Lieiro, municipio de Cervo, provincia de Lugo.